Triangulum (Latijn voor driehoek) kan verwijzen naar:
Driehoek (sterrenbeeld): Het sterrenbeeld de Driehoek (Triangulum)
Zuiderdriehoek of Triangulum Australis: Sterrenbeeld zichtbaar vanaf het zuidelijk halfrond
Driehoeknevel: Het spiraalstelsl M33, dat ook wel de Triangulumnevel wordt genoemd
 VWS Triangulum: De Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Triangulum